Funambolika - Festival Internazionale del Nuovo Circo è una manifestazione di arti circensi che ha luogo a Pescara dal 2007, creata da Raffaele De Ritis ed organizzata dall'Ente Manifestazioni Pescaresi.

Funambolika si articola in varie forme del circo internazionale classico e contemporaneo, con spettacoli di formato medio-grande destinati a platee di oltre duemila persone. La propria unicità è definita dalla compresenza di varie forme circensi e dall'esclusività nazionale delle proposte: le attrazioni neoclassiche del circo di tradizione, i recital di solisti, il debutto di compagnie di nuovo circo. La programmazione include regolarmente artisti premiati al Festival internazionale del circo di Monte Carlo.  Tra le caratteristiche, la presenza di prime o esclusive per l'Italia o per l'Europa; il rischio nel sostegno all'esordio di nuove creazioni internazionali di circo d'arte per un pubblico popolare. La manifestazione è seguita nel corso degli anni dalla stampa internazionale.

Note

Collegamenti esterni 
 

Circo
Festival a Pescara